Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в четвертому колі її перемогла Кім Клейстерс.

Клейстерс виграла свій другий титул у Маямі, перемігши у фіналі Вінус Вільямс з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.
{{columns-list|2|
  Світлана Кузнецова (4 коло)
  Каролін Возняцкі (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (фінал)
  Вікторія Азаренко (4 коло)
  Олена Дементьєва (2 коло)
  Агнешка Радванська (чвертьфінал)
  Єлена Янкович (4 коло)
  Лі На (2 коло)
  Саманта Стосур (чвертьфінал)
  Флавія Пеннетта (2 коло)
  Віра Звонарьова (4 коло)
  Яніна Вікмаєр (чвертьфінал)
  Маріон Бартолі (півфінал)
  Кім Клейстерс (переможниця)
  Франческа Ск'явоне (3 коло)
  Надія Петрова (3 коло)
  Шахар Пеєр (3 коло)
  Араван Резаї (2 коло)
  Даніела Гантухова (4 коло)
  Чжен Цзє (2 коло)
  Альона Бондаренко (2 коло)
  Анастасія Павлюченкова (4 коло)
  Сабіне Лісіцкі (2-ге коло, знялася через травму лівої щиколотки)
  Аліса Клейбанова (2 коло)
  Ана Іванович (3 коло)
  Домініка Цібулкова (3 коло)
  Агнеш Савай (3 коло)
  Олена Весніна (3 коло)
  Марія Хосе Мартінес Санчес (2 коло)
  Анабель Медіна Гаррігес (2 коло)
  Александра Возняк (2 коло)
  Марія Кириленко ''(3 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина 

| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=16
| RD3-team04= Н Петрова
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= В Вільямс
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=19
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=4
}}

Секція 4

Нижня половина

Секція 5 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Барруа
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= М Коритцева
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ю Гергес
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А Моріта
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= В Лепченко
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=r
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= В Раззано
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= А Пивоварова
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

 Секція 6 

 Секція 7 

| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=32
| RD2-team05= М Кириленко
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М Цінк
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=64

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Ц Піронкова
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= К Возняцкі
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''6

| RD3-seed01=15
| RD3-team01= Ф Ск'явоне
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=22
| RD3-team02=

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Sony Ericsson Open
Sony Ericsson Open 2010